N40 oder N 40 steht für:

 Route nationale 40, Nationalstraße in Frankreich
 N40 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 BMW N40, Motor des Automobilherstellers BMW